Tartarus est le nom du Tartare de la mythologie grecque en latin et en anglais.

Sciences et techniques

Astronomie 
  est un groupe de collines du quadrangle de Diacria, sur la planète Mars.
 Tartarus Dorsa est une région de haut relief de la planète naine Pluton.
 Tartarus Montes est une chaîne de montagnes de la planète Mars.

Biologie 
 Tartarus dentium est le nom donné par Paracelse au tartre dentaire.
 Tartarus est un genre d'araignées aranéomorphes de la famille des Stiphidiidae, dont notamment :
 Tartarus mullamullangensis,
 Tartarus murdochensis,
 Tartarus nurinensis,
 Tartarus thampannensis.
 Alacran tartarus est une espèce de scorpions de la famille des Typhlochactidae.
 Tyrannochthonius tartarus est une espèce de pseudoscorpions de la famille des Chthoniidae.

Culture et société

Fiction 
 Tartarus est le chef des Jiralhanae, un personnage de la série de jeux vidéo Halo.

Voir aussi

Articles connexes